Makira (eiland), een eiland in de Salomonseilanden
Makira (provincie), de gelijknamige provincie
Makura een eiland in de archipel Vanuatu